Les tétrapodomorphes (Tetrapodomorpha), parfois appelés choanates (Choanata), forment un groupe monophylétique de sarcoptérygiens qui contiennent les ancêtres des tétrapodes ainsi que les formes apparentés. Ils incluent un grand nombre de formes fossiles, apparues dès le Dévonien inférieur, intermédiaires entre les poissons et les tétrapodes, notamment , Panderichthys,  et .

Ce groupe est paraphylétique. Il faut lui ajouter tous les vertébrés terrestres pour obtenir un groupe naturel, monophylétique.

Description 
Ils sont notamment caractérisés par une disposition des os du crâne très similaire à celle des premiers tétrapodes, l'apparition de choanes (narines internes), des nageoires pectorales et pelviennes dont la structure du squelette interne évoquent celles des membres chiridiens des tétrapodes, mais ces membres sont horizontaux et aplatis, avec les articulations entre les trois segments assez peu mobiles, ce qui les rend incapables de supporter une sortie des eaux.

Classification

Taxonomie 
Taxonomie basée d'après Benton, 2004 et Swartz, 2012.
 Sarcopterygii
 Tetrapodomorpha
 † Rhizodontida
 † Sauripteridae
 † Rhizodontidae
 † Osteolepidida (ou Osteolepiformes)
 † Canowindridae
 † Thysanolepidae
 † Tristichopteridae
 † Osteolepiformes (ou Megalichthyiformes)
 † Osteolepidae
 † Megalichthyidae
 Eotetrapodiformes
 Elpistostegalia (ou Panderichthyida)
 Stegocephalia
 † Elpistostegidae
 † Whatcheeriidae
 † Colosteidae
 † Baphetoidea
 Tetrapoda
Les autres clades incluent les Eotetrapodiformes (Tinirau, Platycephalichthys, Tristichopteridae et les Elpistostegalia). Des vieux taxons qui comprennent des tétrapodes souches et basaux sont les Labyrinthodontia et les Ichthyostegalia.

Relations phylogénétiques 
Le cladogramme est basé sur une analyse phylogénétique de  utilisant  par Brian Swartz en 2012 :

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Bibliographie

Liens externes

Sarcoptérygien (nom scientifique)
Taxon décrit en 1991